Rajd Korsyki 2019 - Rajd Francji (62. CORSICA Linea Tour de Corse - Rallye de France) – 62. Rajd Korsyki rozgrywany we Francji od 28 do 31 marca 2019 roku. Była to czwarta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Rajd odbywał się na asfalcie. Baza imprezy była zlokalizowana we Francji, na Korsyce, w Bastii. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC2 Pro i Junior WRC.

62 Rajd Korsyki wygrał Belg Thierry Neuville, dla którego była to dziesiąta wygrana i trzydzieste szóste podium w sto pierwszym starcie w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Drugie miejsce zajął Francuz Sébastien Ogier, dla którego była to siedemdziesiąta czwarta wizyta na podium. Trzecie miejsce zajął Brytyjczyk Elfyn Evans, stając po raz dziewiąty na podium. Evans zajmował pierwsze miejsce do ostatniego odcinka z przewagą ponad czterech sekund nad Neuvillem, ale na Power Stage`u przebił oponę i stracił półtorej minuty, ostatecznie zajmując trzecie miejsce. 

W rywalizacji kierowców w WRC2 trzecie miejsce zajął Polak Kajetan Kajetanowicz, debiutujący samochodem Volkswagen Polo GTI R5, dla którego było to pierwsze podium w WRC2 w mistrzostwach świata w szóstym starcie oraz trzynaste (najlepszy polski wynik w historii) w klasyfikacji generalnej. Pilot Kajetanowicza Maciej Szczepaniak zaliczył swoje czwarte podium w mistrzostwach świata. Załoga Lotos Rally Team mogła zająć wyższe miejsce ale utrudniła to przebita opona i konieczność wymiany koła na jednym z sobotnich odcinków. Stracili przez to około dwie minuty. Drugi z Polaków startujący w rajdzie Łukasz Pieniążek, w swojej klasie WRC 2 Pro zajął pierwsze miejsce (wystartowało dwóch zawodników z tego jeden nie dojechał do mety), a w klasyfikacji generalnej zajął dwudzieste czwarte miejsce.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 96 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC2 Pro i Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki po 4 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC2 PRO

Kierowcy

WRC2

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

2019
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2019
2019 we Francji